Бура́ может означать:
 Бура — минерал из класса боратов, сырьё для получения бора.
 Бура — тривиальное название тетрабората натрия.
 Бура — народ в горах Мандара на северо-востоке Нигерии и севере Камеруна.
 Бура (или буркозёл) — карточная игра.
 Бура — казахский род.

Топонимы 
 Бура (Буура) — гора в Тыве.
 Бура — река в Новосибирской и Томской областях.
 Бура — античный город в области Ахайя.
 Бура — село в Балхашском районе Алматинской области Казахстана.
 Бура — село в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края России.
 Бура — село в Калганском районе Забайкальского края России.
 Бура — прежнее название села Лазаревка в Симферопольском районе Крыма.
 Бура (Таита-Тавета) — город в Кении.
 Бура (Тана-Ривер) — город в Кении.

 Бура 1-я — село в Калганском районе Забайкальского края России.

Персоналии 
 Бура, Ольга Васильевна (1986—2014) — участница Евромайдана, Герой Украины.
 Шура-Бура, Михаил Романович (1918—2008) — советский и российский учёный, внёсший существенный вклад в становление и развитие программирования в СССР.
 Бура, Джамель (род. 1971) — французский дзюдоист алжирского происхождения, чемпион Олимпийских игр, призёр чемпионатов мира и Европы, чемпион Европы.
 Бура, Теджбир (?—?) — непальский альпинист, олимпийский чемпион 1924 года.